Le Michigan est l'un des 50 États des États-Unis.

Ce nom peut aussi désigner :
 le lac Michigan, l'un des cinq Grands Lacs ;
 les , nom de plusieurs navires de l'United States Navy ;
 Michigan Avenue, une artère majeure de Chicago ;
 l'Université du Michigan
 l'Université de l'État du Michigan
 Michigan, un album de Sufjan Stevens.